Pinyega – település Oroszországban, az Arhangelszki területen.
 Pinyega – folyó Oroszországban, az Északi-Dvina mellékfolyója.